Nadermann ist der Familienname folgender Personen:
 François-Joseph Naderman (1781–1835), auch Nadermann, französischer Musiker und Komponist 
 Hermann Ludwig Nadermann (1778–1860), deutscher Pädagoge und Kirchenlieddichter

Siehe auch:
 Natermann